Mühledorf ist ein Ortsname:
 Mühledorf BE, ehemalige Gemeinde, heute Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf im Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Mühledorf SO, ehemalige Gemeinde, heute Ortsteil der Gemeinde Buchegg im Bezirk Bucheggberg, Kanton Solothurn

Siehe auch:
 Mühldorf
 Mühlendorf